Balonul de Aur (), denumit adesea și Premiul Fotbalistul Anului în Europa este o distincție anuală acordată în domeniul fotbalului de France Football. Premiul îi este înmânat jucătorului considerat a fi cel mai bun pe parcursul anului calendaristic anterior. Ideea premiului a venit din partea redactorului-șef al publicației France Football, care, în 1956, și-a invitat colegii să voteze cel mai bun jucător al anului în Europa. Câștigătorul primei ediții a fost Stanley Matthews, din partea grupării Blackpool. Acesta a fost acordat din 1956, deși între 2010 și 2015 a fost încheiat un acord cu FIFA, iar premiul a fost temporar combinat cu Jucătorul Anului FIFA și cunoscut sub numele de Balonul de Aur FIFA.

La început, jurnaliștii puteau vota doar jucători europeni care evoluau pentru cluburile europene, fapt ce făcea neeligibili jucători precum Diego Maradona și Pelé. În 1995, o modificare adusă regulamentului a permis și jucătorilor non-europeni care evoluează pentru cluburi de pe continent să fie avuți în vedere. Primul laureat non-european care a beneficiat de această modificare a fost George Weah (Milan). Schimbări au fost aduse și în 2007, toți jucătorii devenind eligibili, indiferent de naționalitatea sau clubul la care evoluau. Tot atunci a suferit modificări și numărul jurnaliștilor care aveau drept de vot, de la 52 de jurnaliști europeni în 2006, la 96 din întreaga lume.

De-a lungul istoriei, argentinianul Lionel Messi a primit cele mai multe Baloane de Aur, șapte, fiind urmat de portughezul Cristiano Ronaldo cu cinci. Trei jucători au primit trofeul de câte trei ori: Johan Cruijff, Michel Platini și Marco van Basten. Ronaldo a fost primul fotbalist brazilian care a primit distincția (1997), odată ce regula privind cetățenia a fost înlăturată. Germanii și francezii au fost cei mai prolifici în ceea ce privește acest trofeu: cinci jucători și șapte premii. Clubul spaniol Real Madrid a avut parte de cei mai mulți câștigători: opt jucători și douăsprezece premii acordate jucătorilor ce evoluau pentru aceste cluburi Cel mai recent laureat al Balonului de Aur este Karim Benzema, jucător francez care evoluează pentru Real Madrid.

Câștigători

Statistici

După jucător

Pe vârste

După țară

După club

Vezi și 
 Gheata de Aur
 Jucătorul Anului, conform World Soccer
 Echipa Anului, conform FIFPro
 UEFA Men's Player of the Year Award
 UEFA Club Footballer of the Year
 Golden Boy
 Golden Player

Note 
A.  În ciuda faptului că s-a născut în Argentina, Alfredo di Stefano a căpătat cetățenie spaniolă în 1956, evoluând apoi pentru naționala de fotbal a Spaniei.

B.  În ciuda faptului că s-a născut în Argentina, Omar Sivori a căpătat cetățenie italiană în 1961, evoluând apoi pentru naționala de fotbal a Italiei.

C.  Johan Cruijff s-a transferat la Barcelona de la Ajax la mijlocul lui 1973.

D.  Ruud Gullit s-a transferat la Milan de la PSV Eindhoven la mijlocul lui 1987.

E.  George Weah s-a transferat la Milan de la Paris Saint-Germain la mijlocul lui 1995.

F.  Ronaldo s-a transferat la Internazionale de la Barcelona la mijlocul lui 1997.

G.  Luís Figo s-a transferat la Real Madrid de la Barcelona la mijlocul lui 2000.

H.  Ronaldo s-a transferat la Real Madrid de la Internazionale la mijlocul lui 2002.

I.  Fabio Cannavaro s-a transferat la Real Madrid de la Juventus la mijlocul lui 2006.

Referințe 

Generale
 

Specifice

Legături externe 
 Pagina oficială a premiului

Premii decernate din 1956
Premii în fotbalul european
Fotbaliști Europeni ai Anului